Kaolin é uma banda de rock francesa, com várias influências musicais, varia de power pop a post-rock.

Durante sua carreira trabalharam com Les Valentins, Paul Corkett (The Cure, Placebo) e Dave Fridmann (Mogwai, The Flaming Lips, Weezer). Comumente, a banda é associada a uma de suas músicas mais conhecidas, "Partons Vite".

Discografia
Singles :
Pour le peu (2003 - Rosebud Barclay)
Le haut est essentiel (2003 - Rosebud Barclay)
Loin de l'île (2004 - Rosebud Barclay)
C'est la vie (2005 - Rosebud Barclay)
Partons vite (2006 - At(h)ome)

EP's : 
Purs Moments (1999 - self produced)
Bienvenue dans les criques (2001 - self produced)

LPs :
Allez (2002 - Rosebud Barclay)
De retour dans nos criques (2004 - Rosebud Barclay)
Mélanger les couleurs (25 Sept. 2006 - At(h)ome)

Artistas

Ligações externas

Official site oficial
MySpace
Photos of a concert in Paris (December 2006)

Kaolin
Kaolin
Kaolin
Bandas formadas em 1999
Bandas extintas em 2014